

Ґузев — село в гміні Жґув Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Ґузев — село в гміні Ґомбін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґузев — село в гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства